Die 1. Liga 1975/76 war die 42. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 2. August 1975 und endete am 2. Juni 1976.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1975
Fußballsaison 1975/76